Alexandre Rocha é um cantor, compositor, músico, violonista e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
Alquimia

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)